L'édition 2001 du tournoi de tennis de Hambourg se déroule du 14 au  sur terre battue en extérieur. Il s'agit du  de la saison. Albert Portas remporte l'épreuve en simple, Jonas Björkman et Todd Woodbridge celle en double.

Lauréats 
Albert Portas, issu des qualifications, remporte son  en simple en battant en finale Juan Carlos Ferrero. Il s'agit du seul titre en simple de sa carrière. Depuis 1990 et la création de la catégorie, c'est seulement la deuxième fois qu'un joueur passé par le tableau des qualifications remporte le titre, après Roberto Carretero en 1996 lors du même tournoi.

En double, Jonas Björkman et Todd Woodbridge remportent leur  ensemble en battant en finale Daniel Nestor et Sandon Stolle. Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Hambourg
 Tournoi de tennis de Hambourg (WTA 2001) (tournoi féminin)
 Saison 2001 de l'ATP
 Tournois ATP Tennis Masters Series

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

ATP 2001
Tennis masculin en 2001
Tennis en Allemagne en 2001
Tennis en mai 2001